Kapo – funkcja pełniona przez więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych
 KAPO lub KaPo – akronim estońskiej Policji Bezpieczeństwa,  Kaitsepolitsei
 KaPo – akronim policji kantonowej w Szwajcarii
 KAPO – akronim Kazańskie Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego,  Казанское авиационное производственное объединение
 Kapò – włoski film o holokauście z 1960, w reżyserii Gillo Pontecorvo 
 Kapo! – album muzyczny Death in June nagrany w kooperacji z Richardem Leviathanem
 Hysni Kapo – albański polityk 
 Olivier Kapo – francuski piłkarz
 Vito Kapo – albańska polityk

Zobacz też 
 Capo